Barcelona Ladies Open 2011 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2011 z cyklu Barcelona Ladies Open rozgrywany w dniach 24–30 kwietnia 2011 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2011
2011 w tenisie ziemnym